Laserpitium carniolicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Jakob Bernhardi och Ernst Gottlieb von Steudel. Laserpitium carniolicum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
carniolicum